Jason Jones peut désigner :

sports
  (1976-), joueur américain de baseball ;
  (1979-), footballeur gallois professionnel ;
  (1983-), joueur de football américain ;
 Jason Jones (1986-), joueur franco-américain de basketball ;

musique
  (1978-), ancien chanteur du groupe Drowning Pool ;
 , chanteur de musique country ;

autres
  (1973-), correspondant de télévision au Daily Show ;
  (1971-), activiste américain ;
 Jason Jones (1971-), programmeur de jeux vidéo, cofondateur de Bungie ;
 Jason Jones, une des trois personnes condamnées pour le meurtre de  en 2006.

Source de la traduction 

Homonymie de personnes